Gacha steht für:

 Gashapon, kurz Gacha, ein in Japan beliebtes Spielzeug in Kapseln aus Verkaufsautomaten
 Gacha-Spiel, Videospiele die sich hauptsächlich über ein ähnliches Konzept wie Gashapon monetarisieren. Siehe auch: Lootbox
 Gācha, ein administrativer Distrikt in Bangladesh
 Gacha Gacha, ein japanischer Manga von Hiroyuki Tamakoshi
 Gonzalo Rodríguez Gacha, ein Mitglied des Medellín-Kartells
 Gaqaa, ein administrativer Bezirk in der Inneren Mongolei